Щедрови́цкий (Щедрови́цкая) — топонимическая фамилия, распространённая среди евреев.

Известные носители 
 Щедровицкий, Георгий Петрович (1929—1994) — советский методолог и философ, сын П. Г. Щедровицкого.
 Щедровицкий, Дмитрий Владимирович (род. 1953) — российский гебраист и библеист, переводчик, поэт.
 
 Щедровицкий, Павел Петрович — деятель российской энергетической отрасли, сын П. Г. Щедровицкого.
 
 Щедровицкий, Савелий Соломонович — советский метролог, сын С. Г. Щедровицкого.
 Щедровицкий, Соломон Григорьевич (1879—1947) — врач-эндокринолог и физиолог, доктор медицинских наук, профессор; брат П. Г. Щедровицкого.
 Щедровицкий, Яков Самуилович (1907—1994) — учёный-металлург, специалист по ферросплавам, лауреат Государственной премии СССР.

 Щедровицкая, Любовь Гиршевна — деятель российского революционного движения, врач, сестра П. Г. Щедровицкого.
 Щедровицкая, Марина Михайловна — российский учёный, журналист, главный редактор журнала «Со-общение», жена П. Г. Щедровицкого.

См. также 
 Щедров
 Щедровское сельское поселение